Fenerbahçe SK – turecki klub piłkarski
 Fenerbahçe SK – turecki klub siatkarski (męski)
 Fenerbahçe SK – turecki klub siatkarski (żeński)
 Fenerbahçe SK – turecki klub koszykarski (męski)
 Fenerbahçe SK – turecki klub koszykarski (żeński)